Baureihe 450 der DB steht für:

 ET 2010
 GT8-100C/2S
 GT8-100D/2S-M